Пло́тников, також Пло́тніков () — російське прізвище, утворене від плотник («тесляр»). Відомі носії:
 Плотников Борис Григорович (1949—2020( — радянський, російський актор театру і кіно, народний артист Росії (1998).
 Плотников Вадим В'ячеславович (* 1968) — український футбольний тренер, колишній футболіст.
 Плотников Валерій Вікторович (1962) — радянський та російський футболіст.
 Плотников Віктор Володимирович (1977) — український професійний боксер.
 Плотников Володимир Олександрович (1873—1947) — фізико-хімік, академіка, член-кореспондент АН УРСР.
 Плотников Іван Васильович (1902—1995) — російський хімік.
 Плотников Іван Степанович (1878—1955) — фізико-хімік, професор Московського університету, творець і керівник Фізико-технічного інституту Загребського університету.
 Плотников Максим Дмитрович (1998) — білоруський футболіст, воротар.
 Плотников Павло Володимирович ( 1986) — російський хокеїст.
 Плотников Олександр Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Плотников Олексій Віталійович — український політик.
 Плотников Олексій Володимирович ( 1975) — російський хокеїст.
 Плотников Сергій Миколайович (1909—1990) — радянський російський актор театру і кіно. Народний артист СРСР (1979).
 Плотников Сергій Сергійович ( 1990) — російський хокеїст.
Плотникова
 Плотникова Єлизавета Іванівна (1909 — ? після 1947) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Плотникова Клавдія Захарівна (бл. 1893—1989) — останній носій камасинської мови.
 Плотникова Раїса Василівна ( 1955) — українська поетеса, прозаїк. Член Національної спілки письменників України.

Див. також 
 Плотніков
 Плотникова
 Плотникове
 Плотниково
Російські прізвища